Darby kan syfta på:

Personer

Efternamn
 Abraham Darby (1678–1717), engelsk mässingsgjutare och järnarbetsmästare
 Abraham Darby II (1711–1763), engelsk utvecklare av järnarbetesmetoder, som till den föregående
 Abraham Darby III (1750–1789), engelsk järnarbetesmästare, en av männen bakom bron Iron Bridge, son till den föregående och mest känd av järnarbetesfamiljen Darby
 John Nelson Darby (1800–1882), irländsk-engelsk predikant, ledare inom Plymothbröderna
 Harry Darby (1895–1987), amerikansk industriman och senator
 Rhys Darby (född 1974), nyzeeländsk ståuppkomiker och skådespelare
 Stephen Darby (född 1988), engelsk fotbollsspelare

Geografi

Antarktis 

 Mount Darby,

USA 

 Darby, Pennsylvania, Delaware County, 
 Darby, Montana, Ravalli County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar